Eysenck er et efternavn, der blandt andet bæres af følgende:

 Hans Jürgen Eysenck
 Michael Eysenck